Antonio Salomone (né en 1976), est un coureur cycliste italien.
 Bruno Salomone est un humoriste et acteur français.
 Salomone de' Grassi est un enlumineur et un peintre italien de la fin du .
 Salomone Rossi est un violoniste et un compositeur italien.
 Paul Salomone est un dessinateur français de bandes dessinées.
 Yvan Salomone est un artiste français.